Domas steht für:

 Domas (Vorname), litauischer männlicher Vorname
 Domas (Comicautor) (* 1973), französischer Comicautor

Domâs bzw. Domaš ist der Familienname folgender Personen:
 Cristina Gallardo-Domâs (* 1967), chilenische Opernsängerin
 Jasminka Domaš (* 1948), kroatische Autorin, Journalistin und Wissenschaftlerin

Siehe auch:
 Daumas
 Thomas (Begriffsklärung)
 Tomas
 Doma